Kirchengemeinderat steht für:

 Kirchengemeindeleitung
 Pfarrgemeinderat